Bunium minutifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Victor von Janka. Bunium minutifolium ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
minutifolium